Ива́н У́хов:
 Ухов, Иван Анатольевич (род. 1995) — российский баскетболист.
 Ухов, Иван Сергеевич (род. 1986) — российский прыгун в высоту.